La Mercie est un royaume anglo-saxon du Haut Moyen Âge. Situé dans la région des Midlands, il apparaît vers le milieu du  et disparaît au .

Ancêtres légendaires 

L'ascendance légendaire des rois de Mercie jusqu'au dieu Woden est retracée dans plusieurs manuscrits de dates et de natures diverses, avec des variantes. Ces ancêtres sont présentés comme ayant régné sur les Angles avant leur migration en Angleterre, à l'époque où ils occupaient la région d'Angeln, dans le sud du Danemark.

Liste des souverains de Mercie 

Les dates des rois antérieurs à Penda proviennent de chroniques postérieures à la conquête normande de l'Angleterre et sont d'une historicité très douteuse.

Arbre généalogique

Voir aussi 

 Comte de Mercie
 Légende du roi Alfred III de Mercie

Références

Bibliographie 

 
 .

Mercie
 
 
Mercie